Сезон 1950/51 — тридцать шестой сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и пятьдесят первый с момента основания клуба. Главным тренером команды в начале сезона временно был назначен англичанин Джек Рейнолдс, но уже в ноябре 1950 года пост главного тренера занял шотландец Боб Томсон. 

Сезон для команды начался 16 августа 1950 года с товарищеского матча против «Харлема», который по своей сути был прощальным матчем для нападающего «красно-синих» Кика Смита. В чемпионате Нидерландов «красно-белые» стартовали 10 сентября с домашней победы над клубом АГОВВ, а завершили 22 апреля 1951 года проиграв в гостях клубу ДВС из Амстердама. По итогам первенства страны «Аякс» занял восьмое место в своей группе и не вышел в финальную часть чемпионата. Лучшим снайпером клуба в чемпионате стал нападающий Герард ван Дейк, забивший семь голов. 

Последнюю игру в сезоне амстердамцы провели 10 июня 1951 года, обыграв в товарищеском матче на выезде клуб .

Обзор сезона 
После отставки Уолтера Крука клуб столкнулся с серьёзной проблемой выбора главного тренера. Первоначально руководство «Аякса» пригласило англичанина , главного тренера  их Хемстеде, но заполучить специалиста они не смогли. Вторым претендентом был австриец , бывший игрок венского «Рапида». «Аякс» подал заявку в центральный банк Нидерландов для получения лицензии для австрийского тренера, но получил отказ. В итоге совет клуба назначил Джека Рейнолдса исполняющим обязанности главного тренера. 

Новый сезон команда начала с товарищеского матча против «Харлема», состоявшегося 16 августа 1950 года. За неделю до матча было объявлено, что игра станет прощальной для форварда «Харлема» Кика Смита. Амстердамцы первыми открыли счёт, благодаря голу Бауэнса, но усилиями Якобса «Харлем» вскоре повёл в матче. Сравнять счёт удалось ван Дейку, однако точку в матче поставил Груневелд, принеся «красно-синим» победу — 3:2. В конце августа и начале сентября «Аякс» принял участие в ежегодном турнире Кубок АРОЛ; в первом матче они выиграли у ХФК, забив пять безответных голов, а в следующей игре потерпели унизительное поражение от команды второго класса ВВА — 5:1.   

В чемпионате Нидерландов «красно-белые» стартовали 10 сентября с домашней победы 3:0 над клубом АГОВВ, причём добились они этого весьма экспериментальным составом. Матч был омрачен травмой Ринуса Михелса, футболист даже не смог покинуть поле самостоятельно. В четвёртом туре «Аякс» дома потерпел крупное поражение от  со счётом 0:4, после чего комитет клуба и тренер Рейнолдс приняли решение временно отстранить от основного состава троих игроков: Сонневелта, Бёмера, Криста, и сделать ставку на ван Маурика, де Грота и . 

В декабре команда отправилась в Париж на товарищеский матч с французским «Расингом». Хозяева поля одержали победу 2:0, а амстердамцы позже вернулись домой, но уже без своего капитана Йопа Стоффелена, который остался в Париже и подписал профессиональный контракт с «Расингом». 

В конце ноября команда всё же обрела нового главного тренера, им стал шотландец Роберт Томсон, однако нидерландские СМИ об этом событии не сообщили. Первый официальный матч под его руководством «красно-белые» провели 14 января 1951 года, уступив на везде в десятом туре клубу АГОВВ со счётом 2:0. 

Тренировочный процесс нового наставника был неплохим, однако по окончании сезона руководство клуба выразило своё недовольство его лаконичным способом работы. Не было ни результата, ни команды, были постоянные ротации в составе, к концу сезона было заиграно рекордных 32 футболиста. В заключительном матче чемпионата, состоявшемся 22 апреля, «Аякс» уступил 3:0 клубу ДВС, ставшему в итоге победителем группы Б. Провальный сезон амстердамцы завершили на восьмом  месте в турнирной таблице. Вскоре «Аякс» был обвинён в том, что команда специально проиграла ДВС, но президенты клубов Мариус Колхас и Пит Венинк назвали эту информацию полной ложью. Концовку сезона амстердамцы завершили семью товарищескими матчами.

Клуб

Состав команды

Официальные лица

Предсезонные и товарищеские матчи 
Легенда

Август

Сентябрь

Декабрь

Апрель

Май

Июнь

Чемпионат Нидерландов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение команд первого класса группы Б ().

Матчи 
Легенда

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь
 

Февраль
 

Март
 

Апрель

Статистика

Статистика игроков

Бомбардиры

Источники

Литература 
 

1950/1951
Аякс